Колоницы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Колоницы — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
 Колоницы — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.

Украина 
 Колоницы — село в Яворовском районе Львовской области.